

Прізвище 

Са́він () — російське прізвище. Відомі носії:
 Савін Анатолій Васильович (1934) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Савін Антон Васильович (1990) — український футболіст, захисник.
 Савін Гурій Миколайович (1907 — 1975) — радянський науковець, інженер-гірник та механік.
 Савін Іван Анатолійович (1981) — російський хокеїст.
 Савін Кирило (нар. 1976) — український економіст-міжнародник, керівник представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
 Савін Микола Семенович (1917—1944) — Герой Радянського Союзу
 Жан-Жак Савін (фр. Jean-Jacques Savin; 14 січня 1947[2] — зник 21 січня 2022) — французький шукач пригод.

Див. також 
 Савин
 Савіна

Російські прізвища